

Sigle 
 Gas di petrolio liquefatti – miscela di idrocarburi.
 GNU General Public License – licenza per software libero stesa dalla Free Software Foundation.
 Grand Prix Legends – videogioco di guida.
 Glider Pilot Licence – licenza di pilota di aliante.

Codici 
 GPL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Potreru Grande di Guápiles (Costa Rica)

Altri progetti